

Astronomia 
 Catalogo Sharpless – catalogo astronomico che conta 313 regioni H II
 Cratere Sharpless – cratere sulla superficie di Fobos

Persone 
 Barry Sharpless – chimico statunitense, premio Nobel per la chimica e Premio Wolf per la chimica 2001
 Bevan Sharpless – astronomo statunitense
 Matt Sazama e Burk Sharpless – coppia di sceneggiatori e produttori televisivi statunitensi